Шестёрка — существительное, соответствующее числу 6.

 Шестёрка — название чего-нибудь, содержащего шесть одинаковых единиц. Группа из шести объектов.
 Шестёрка — лодка в гребле.
 Шестёрка — название дружеского объединения французских композиторов
 Бостонская шестёрка — название группы американских академических композиторов
 «Шестёрка» — разговорное название ВАЗ-2106, Audi A6, BMW X6.
 Шестёрка — название любого шестицилиндрового двигателя.
 Шестёрка — названия маршрутов транспорта под № 6, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 Шестёрка — игральная карта.
 Шестёрка — пренебрежительное название человека на побегушках (от шестёрки — младшей игральной карты в русской колоде из 36 карт).
 Оригинальная шестёрка — период сезонов Национальной хоккейной лиги в 1940-х—1960-х годах.
 «Чёрно-зелёная шестёрка» — почтовая марка.
 Шестёрка — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 «Шестёрка» — бой на гитаре.
 «Шестёрка» – Шестой сезон

См. также 
 
 Секста